El nombre Carlos Giménez puede referirse a:

 Carlos Giménez (1946-1993), director de teatro venezolano-argentino;
 Carlos Giménez (1959-), político venezolano;
 Carlos Giménez (1941-), historietista español;
 Carlos Giménez Bachiller (2003-), futbolista español;
 Carlos A. Giménez (1954-), político estadounidense 
 Carlos Ariel Giménez (1974), autor y compositor Internacional, argentino;
 Carlos Giménez Morón (1895–1971), político argentino;